Il Campionato mondiale di scherma 2018 è stata la 66ª edizione della manifestazione. Si è svolta a Wuxi in Cina, dal 19 al 27 luglio 2018.

L'Italia ha confermato il primo posto sul medagliere ottenuto l'anno prima a Lipsia.

Gli Stati Uniti, con il terzo posto, hanno avuto il miglior risultato di tutti i tempi

Programma 
Il programma prevede 12 eventi, 6 maschili e 6 femminili. Le gare si sono svolte all'interno del Centro Sportivo Indoor di Wuxi.

Podi

Uomini

Donne

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Medagliere

Note

Voci correlate 
 Eventi sportivi nel 2018
 Campionati mondiali di scherma
 Medaglie dei campionati mondiali di scherma

Altri progetti

Collegamenti esterni